Alban – miejscowość w USA, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
 Alban – miejscowość we Francji
 Alban – imię męskie
 Alban – męczennik brytyjski, święty
Gminy w USA:
 Alban (ang. Alban Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Grant
 Alban (ang. Alban Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage